Getinge peut faire référence à :

Getinge, une entreprise,
Getinge, une localité de Suède.